Verenigde Machinefabrieken, een combinatie van de Nederlandse bedrijven Werkspoor en Stork
 Vlaamse Minivoetbalfederatie
 de afkorting voor de Russische Marine (Vojenno- Morskoj Flot)